Ramond est un nom propre français :

Patronyme 

Aimé Ramond (1918-1944), résistant français, exécuté lors de la seconde guerre mondiale.
Louis Ramond de Carbonnières (1755-1827), homme politique, géologue et botaniste français.
Philippe Ramond (1937-2003), homme de presse français.
Sylvie Ramond (1959-), historienne de l'art, conservatrice en chef du patrimoine, directrice du musée des Beaux-Arts de Lyon.

Société 
 La Société Ramond est une société savante dont le but est l'étude des Pyrénées.

Homonymie de patronyme